Otto Redlich ist der Name folgender Personen:
 Otto Redlich (Chemiker) (1896–1978), amerikanischer Physiker und Chemiker österreichischer Herkunft
 Otto R. Redlich (1864–1939), deutscher Historiker und Archivar
 Otto von Redlich-Redensbruck (1873–1926), österreichischer General, Programmdirektor der Ravag